Barbezat est un patronyme notamment porté par : 
 Gustave Barbezat, dirigeant au milieu du  de la fonderie d'art du Val d'Osne (alors Barbezat et Cie) 
 Paul Louis Barbezat, pharmacien français, cofondateur de Gifrer-Barbezat, une entreprise pharmaceutique lyonnaise
 Marc Barbezat (1913-1999), pharmacien et éditeur français.
 Melanie Barbezat (1991-), joueuse suisse de curling
 Jean-Luc Barbezat (né en 1965), humoriste suisse du duo Cuche et Barbezat